Mužská čtyřhra Swiss Open Gstaad 2018 probíhala ve druhé polovině července 2018. Do deblové soutěže gstaadského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl pár Oliver Marach a Philipp Oswald, jehož členové zvolili start na paralelně probíhajícím German Open v Hamburku.

Vítězem se stal italský pár Matteo Berrettini a Daniele Bracciali, hrající pod žebříčkovou ochranou, který ve finále zdolal ukrajinsko-slovenskou dvojici Denys Molčanov a Igor Zelenay po vyrovnaném dvousetovém průběhu 7–6 a 7–6. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů a získali první společnou trofej. 40letý Bracciali vybojoval šestý deblový titul na okruhu ATP Tour a pro 23letého Berrettiniho to bylo první takové turnajové vítězství, včetně prvního doublu, když Ital ovládl i dvouhru. Berrettini, figurující až na 650. místě deblového žebříčku, přitom před Gstaadem nikdy na túře ATP nevyhrál žádný zápas čtyřhry. Braccialimu patřila 214. příčka klasifikace.

Nasazení párů 

  Robin Haase /  Matwé Middelkoop (semifinále)
  Santiago González /  João Sousa (semifinále)
  Roman Jebavý /  Andrés Molteni (1. kolo)
  Sander Arends /  Antonio Šančić (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

ATP Swiss Open
Tenis ve Švýcarsku v roce 2018
ATP World Tour 2018